Lepic est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Lepic, famille subsistante de la noblesse française titrée sous le Premier Empire :
 Joachim Hippolyte Lepic 1768-1835), général français ;
 Louis Lepic (1765-1827), général français ;
 Ludovic-Napoléon Lepic (1839-1889), peintre et graveur français ;
 Napoléon Lepic (1810-1875), général et homme politique français.

Personnage de fiction 
 François Lepic, personnage de fiction, héros du roman Poil de carotte de Jules Renard

Odonyme 
 Rue Lepic, voie  de Paris sur la butte Montmartre, nommée en l’honneur de Louis Lepic.
 Passage Lepic, voie du  de Paris.

Divers 
 Théâtre Lepic, salle de théâtre située dans le  de Paris sur la butte Montmartre.
 Le Rembrandt de la rue Lepic, film muet français de Jean Durand sorti en 1910.

Homonymie de patronyme
Patronyme français